Stati Uniti d'America
 Blue Springs – città della Contea di Barbour, Alabama
 Blue Springs – villaggio della Contea di Union, Mississippi
 Blue Springs – città della Contea di Jackson, Missouri
 Blue Springs – città della Contea di Gage, Nebraska